Виђено је доста наставака и претходника у 2007. години, када је у питању свет видео игара. Нова издања укључују Assassin's Creed, BioShock, Crackdown, Crysis, Mass Effect, Portal, Skate, The Darkness, и Uncharted: Drake's Fortune.

Догађаји

Послови

Објава видео игара 
Платформа за видео игре
    3DS
    Нинтендо 3ДС
    Mac
    OS X
    WiiU
    Wii U
    Droid
    Андроид
    PS3
    PlayStation 3
    Win
    Windows
    iOS
    iOS
    PS4
    PlayStation 4
    X360
    Xbox 360
    Lin
    Линукс
    PSVita
    PlayStation Вита
    XBO
    Xbox One

Продаја хардвера и софтвера

Европа 
 Базирано на проценама компаније Electronic Arts:
Продаја конзола за видео игре у Европи 2007. године

Јапан 
 Базирано на бројкама из Enterbrain-а:
Продаја конзола за видео игре у Јапану 2007. године

Најпродаваније видео игре у Јапану 2007. године

Северна Америка 
 Базирано на бројкама „NPD Group“ преко IGN-а; the games' publishers are listed in brackets:

Најпродаваније видео игре у Северној Америци 2007. године (по платформи)

Велика Британија 
 Базирано на бројкама из Chart-Track:
Best-selling video games of 2007 in the UK

Best-selling video games of 2007 in the UK (by platform)The games' publishers are listed in brackets:

Сједињене Америчке Држ аве
 Базирано на бројкама NPD Group:
Video game console sales of 2007 in the US

Најпродаваније видео игре у САД 2007. године

Најпродаваније видео игре свих времена у САД (почевши од 25. септембра 2007)

Успех 

И GameTrailers и ScrewAttack су изрекли да је 2007. година најбоља у историји видео игара, због толико издатих видео игара које су одлично прихваћене у јавности.

Најбоље оцењене видео игре (Metacritic)

Референце 

Видео-игре 2007.